Louis Servain (1555-1626), magistrat et conseiller d’État français ;
 Henri Servain (1857-1931) personnalité politique française ;
 Georges Servain, médecin et malacologiste français ;
 Philippe Servain (1956-), musicien et compositeur français ;
 Stéphane Servain (1970-), bédéiste français.